La série Radeon Rx-200 est une série de cartes graphiques produites par ATI qui a succédé aux HD7000 en 2013-2014.

Elles répondent du nom de code VOLCANICS ISLANDS et sont destinées à concurrencer Nvidia avec ses GeForce G700 GK110 KEPLER.

Unités d'exécution 

L'architecture des Rx-200 se base sur celle des HD7000, mais boostée. Elle emploie l'architecture GCN 1.1 (Graphic Core Next). Ainsi, la RV1090-XT alias Hawaï (R9-290X) dispose de 2816 processeurs de flux, 176 unités TMU et 64 ROP reliés à 8 contrôleurs G-DDR5 de 64 bits pour un total de 512 bits. Notons que Hawaï se base sur la puce Bonaire, elle aussi en GCN 1.1. Tonga de son côté inaugure le GCN 1.2 qui apporte la compression des données au niveau des unités ROP.

Note : l'API de calcul parallèle d'ATI. Le CAL est encore utilisable sur les puces GCN1 (Tout comme les HD7000), mais n'est plus supporté à partir des GCN1.1, du fait de son obsolescence, mais aussi de l'architecture des GCN basée sur du scalaire (le CAL est plutôt adapté pour du vectoriel VLIWx).

 Ratios FP32/FP64 :
 Hawaï: 1/8
 Tahiti: 1/4
 Tonga/Curacao/Pitcairn/Bonaire/Cape verde/Oland : 1/16
 Ratio INT24/FP32 : 1/1
 Ratio INT32/FP32 : 1/3
 Ratio INT64/FP32 : 1/20

ATI
Processeur graphique